

Населені пункти та їхні частини

 Кузьниця — гміна в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Нова Бжезниця Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Острувек Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Кузьниця — село в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства
 Кузьниця — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Кузьниця — село в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Кузьниця — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Кузьниця — частина міста Полице в Полицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Кузьниця — частина села Яґодзін у гміні Венґлінець Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кузьниця — частина села Садовне в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Кузьниця — частина села Жджар у гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Кузьниця — частина села Варенжин у гміні Севеж Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Кузьниця — частина села Шалша в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Кузьниця — частина села Косьмідри в гміні Павонкув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Кузьниця — частина села Калішани в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Кузьниця — частина села Барце в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Кузьниця — колонія в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Кузьниця — колонія в гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Кузьниця — осада в гміні Ястарня Пуцького повіту Поморського воєводства
 Кузьниця — лісова осада в гміні Варлюбе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки